Беруашвили ()- грузинская фамилия. Известные носители:
 Беруашвили, Васил — грузинский баскетболист.
 Беруашвили, Георгий Иванович (1916—1944) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза (1944).
 Беруашвили, Дурмишхан — советский самбист.
 Беруашвили, Леван (1991) — грузинский футболист.
 Беруашвили, Малхаз Ноевич (1961) — советский самбист.
 Беруашвили, Михаил — грузинский баскетбольный тренер.